Svetovni pokal v smučarskih skokih 1982 je bila tretja sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih.

Koledar tekem

Skupne uvrstitve

Posamično

Pokal narodov

Viri 
 

1982 v športu
1982